Stříbrnice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Stříbrnice (ort i Tjeckien, Olomouc), 
 Stříbrnice (ort i Tjeckien, Zlín), Okres Uherské Hradiště, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar